Ecological Economics – междисциплинарный журнал Международного общества экологической экономики; публикуется с 1989 г.

Среди основных тем публикаций в журнале: оценка наличия природных ископаемых; стабилизация и развитие сельского хозяйства; экологические и экономические последствия генетически созданных организмов; разработка эколого-экономических моделей, альтернативные принципы оценки природного богатства и т.п.

Периодичность выхода журнала: 16 номеров в год.

Ссылки 
 Страница журнала на сайте издательства «Эльзевир»

Экономические журналы
Экологическая экономика